Castellanos (departement), departement in de Argentijnse provincie Santa Fé
Castellanos (dorp), in het departement Canelones, in het zuiden van Uruguay
Nick Castellanos (honkballer), derde honkman van de Detroit Tigers 
Alex Castellanos (honkballer), outfielder voor de Los Angeles Dodgers
Alex Castellanos (commentator), Cubaans-Amerikaanse politiek commentator